AC Sparta Praha is de vrouwenafdeling van
voetbalclub Sparta Praag uit Praag, Tsjechië. De club werd opgericht in 1975. De club speelde vele malen in de Champions League, waarbij ze in 2005-06 de kwartfinale haalden.

Resultaat 
 Kampioen van Tsjechoslowakijke: 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 (12 x)
 Nationaal kampioen Tsjechië: 1994–2002, 2005–2013, 2018
 Beker van Tsjechië: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018

Europese wedstrijden 

Sparta Praag